Der Viña del Mar Challenger 1988 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 24. Januar 1988 in der chilenischen Küstenstadt Viña del Mar stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Series 1988 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

In ihren jeweiligen Wettbewerben setzten sich der mit einer Wildcard ins Turnier gestartete US-Amerikaner Jim Courier bzw. die an Nummer 3 gesetzten Ricardo Acuña (Chile) und Luke Jensen (USA) durch.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Einzel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)
 Doppel-Ergebnisse auf atptour.com (englisch)

ATP Challenger Series 1988
Tennisturnier in Viña del Mar